VM i badminton 2017 var det 23. VM i badminton afholdt af Badminton World Federation. Mesterskabet blev afviklet i Emirates Arena i Glasgow, Skotland i perioden 21. - 27. august 2017. Skotland var VM-værtsland for anden gang, og da skotterne i 1997 afholdt VM for første gang, blev mesterskabet også spillet i Glasgow. Glasgow havde egentlig ikke ansøgt om værtskabet, men blev alligevel valgt som værtsby på BWF's møde i Lima, Peru den 14. november 2014, efter at byens ansøgning om at afholde Sudirman Cup 2017 tabte afstemningen til Australiens Gold Coast. I stedet blev skotterne tilbudt at afholde VM, eftersom BWF ikke havde modtaget nogen passende ansøgninger til den begivenhed.

Ingen af VM-titlerne blev vundet af de forsvarende mestre fra det foregående VM i 2015.

Herresingle-mesterskabet blev vundet af Viktor Axelsen, som finalen besejrede Lin Dan med 22-20, 21-16. Dermed vandt danskeren sin første VM-titel, mens Lin Dan tabte VM-finalen i herresingle for anden gang. Bronzemedaljerne gik til Son Wan-Ho fra Sydkorea og den forsvarende mester, Chen Long.

I damesinglerækken gik sejren til Nozomi Okuhara, der vandt 21-19, 20-22, 22-20 i finalen over Pusarla Venkata Sindhu fra Indien, og dermed blev verdensmesterskabet i damesingle for første gang nogensinde vunder af en japaner. Bronzemedaljerne blev vundet af Chen Yufei fra Kina og inderen Saina Nehwal.

Herredoublerækken bød på en kinesisk triumf, idet Liu Cheng og Zhang Nan sejrede efter finalesejr på 21-10, 21-17 over indoneserne Mohammad Ahsan og Rian Agung Saputro. Takeshi Kamura og Keigo Sonoda fra Japan samt Chai Biao og Hong Wei fra Kina vandt bronzemedaljerne.

I damedoublemesterskabet var der for første gang siden 1977 japansk deltagelse i finalen, men Yuki Fukushima og Sayaka Hirota måtte nøjes med sølvmedaljerne, idet sejren for 14. VM i træk gik til et kinesisk par. I finalen tabte japanerne med 21-18, 17-21, 21-15 til Chen Qingchen og Jia Yifan. Bronzemedaljerne gik til japanerne Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi samt danskerne Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen.

Mixed double-mesterskabet blev vundet af indoneserne Tontowi Ahmad og Liliyana Natsir, som dermed vandt VM-titlen i mixed double for anden gang som par. For Natsir var triumfen endda den fjerde titel, idet hun tidligere havde vundet mesterskabet to gange sammen med Nova Widianto. I finalen besejrede de kineserne Zheng Siwei og Chen Qingchen med 15-21, 21-16, 21-15. Bronzemedaljerne gik til Chris Adcock og Gabrielle Adcock fra England samt Lee Chun Hei Reginald og Chau Hoi Wah, som dermed vandt VM-medaljer i mixed double til Hongkong for første gang nogensinde.

Medaljevindere

Medaljetabel

Resultater

Herresingle 

Herresinglemesterskabet har deltagelse af 64 spillere.

Damesingle 

Damesinglemesterskabet har deltagelse af 48 spillere.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet har deltagelse af 48 par.

Damedouble 

Damedoublemesterskabet har deltagelse af 48 par.

Mixed double 

Mixed double-mesterskabet har deltagelse af 48 par.

Se også 
 Sudirman Cup 2017

Kilder 
 TOTAL BWF World Championships 2017 
 Tournamentsoftware - TOTAL BWF World Championships 2017

Noter 

Badminton i 2017
2017